Pehuajó (partido), partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
Pehuajó (Buenos Aires), plaats in gelijknamige partido in provincie Buenos Aires, Argentinië